Екатерина Воронина (фильм) —  фильм производства СССР (1957)
Воронина, Екатерина Александровна (род. 1992) —  узбекистанская легкоатлетка
Воронина, Екатерина Алексеевна (род. 1946) —  советская и российская актриса кино